Алексе́й Па́влович Плато́нов:
 Платонов, Алексей Павлович (1894—1938) — советский инженер-конструктор.
 Платонов, Алексей Павлович (род. 1954) — директор АНО «ЦВКС «МСК-IX», бывший директор Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС).